Tibor, férfikeresztnév
 Tibor (románul Tibru), település Fehér megyében, Romániában